Szwedzka (stacja metra)
 Ulica Szwedzka w Krakowie
 Brygida Szwedzka
 Katarzyna Szwedzka

Zobacz też